Balboa est un nom propre et plus rarement un nom commun qui peut désigner :

Patronyme 

 Javier Balboa, joueur guinéo-équatorien de football (1985-).
 Marcelo Balboa, joueur américain de football (1967-).
 Silvestre de Balboa, écrivain canarien établi à Cuba
 Vasco Núñez de Balboa, officier espagnol (1475-1517).

Toponyme

Balboa (Cauca) est une municipalité du département de Cauca
 Balboa (Risaralda) est une municipalité du département de Risaralda

Balboa (León) est une commune de la province de León en Castille-et-León

Balboa (Panama) est un district de la ville de Panama
 un corregimiento de la province de Panama Ouest

La  est un quartier résidentiel de Newport Beach (Californie), connu pour sa plage et la pratique du surf. Il tient son nom de l'explorateur Vasco Núñez de Balboa.

Divers 
 Balboa (danse), une danse des années 1920.
 Balboa (monnaie), la monnaie de Panama.
 Rocky Balboa, est le héros de la série de films Rocky.
 Rocky Balboa est le titre du  de cette hexalogie.
 Balboa est un cratère d'impact :
 Balboa (cratère lunaire) sur la Lune.
 Balboa (cratère martien) sur Mars.
 Balboa Films